Elitserien 2010/2011 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för damer 2010/2011
Elitserien i handboll för herrar 2010/2011
Elitserien i handboll för damer 2010/2011
Elitserien i innebandy för damer 2010/2011
Elitserien i bandy 2010/2011
Elitserien i ishockey 2010/2011
Elitserien i volleyboll för herrar 2010/2011
Elitserien i volleyboll för damer 2010/2011